Solaris kan syfta på:

 Solaris (druvsort) – en grön sort av vindruva som används för framställning av vin
 Solaris (operativsystem) – Sun Microsystems Unix-implementation
 Solaris (roman) – science fiction-roman från 1961
 Solaris (yacht) – en megayacht tillverkad av Lloyds Weft
 Solaris (1972) – en film från 1972 baserad på roman Solaris
 Solaris (2002) – en film från 2002 baserad på roman Solaris
 Solaris Bus & Coach – en polsk tillverkare av bussar, trådbussar och spårvagnar